Stati Uniti d'America
Goldsboro – città della Contea di Wayne, Carolina del Nord
Goldsboro – città della Contea di Caroline, Maryland
Goldsboro – borough della Contea di York, Pennsylvania